Cette page recense les différentes significations (codes, sigles, abréviations, etc.) résultant du rapprochement des lettres B et H.

Codes 
BH, B-H ou bh est un code désignant :
 BH, Bahreïn ;
 selon la norme ISO 3166-1, code alpha-2 ;
 domaine de premier niveau national (ISO 3166-1) (.bh) ;
 BH, Belize (ancien British Honduras) ;
 selon l’organisation météorologique mondiale ;
 selon la  liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2 ;
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques ;
 BH, Bosnie-Herzégovine (code informel) ;
 BH, Bournemouth, selon la liste des zones postales au Royaume-Uni ;
 BH,  ;
 bh, bihari, selon les normes ISO 639-1 des codes de langue ;
 B-H, .

Sigles 
BH est un sigle pouvant signifier :
 Bâtiment d'habitation ;
 Beistegui Hermanos, un fabricant de cycles espagnol ;
 Belo Horizonte, une ville de l’état de Minas Gerais au Brésil ;
 Beverly Hills, une ville du comté de Los Angeles aux États-Unis ;
 BH Bank, une banque universelle tunisienne ;
 BH SAS, une société de construction de maison à ossature en bois ;
 , expression anglaise qui signifie trou noir ;
 Bilan hépatique, séries d’examen médical concernant le foie ;
 Borne hydrante, appellation suisse d’une borne d'incendie.

Symbole 
Bh est un symbole pouvant signifier :
 Bh, bohrium, élément 107 du tableau périodique des éléments.

Autres 
 Bh, un digramme.

Code